

Бустон — місто обласного підпорядкування, Согдійська область
 Бустон — село, Даркадський джамоат, Фархорський район, Хатлонська область
 Бустон — село, Ґулшанський джамоат, Фархорський район, Хатлонська область